

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Płonina – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Bolków 
 Płonina – część wsi Siedliska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Lubenia
 Płonina – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Sztutowo